Cantonul Civray este un canton din arondismentul Montmorillon, departamentul Vienne, regiunea Poitou-Charentes, Franța.

Comune 

|-
| Blanzay || align="right" | 835 || align="right" | 86400 || align="right" | 86029
|-
| Champagné-le-Sec || align="right" | 208 || align="right" | 86510 || align="right" | 86051
|-
| Champniers || align="right" | 365 || align="right" | 86400 || align="right" | 86054
|-
| Civray || align="right" | 2 819 || align="right" | 86400 || align="right" | 86078
|-
| Linazay || align="right" | 221 || align="right" | 86400 || align="right" | 86134
|-
| Lizant || align="right" | 462 || align="right" | 86400 || align="right" | 86136
|-
| Saint-Gaudent || align="right" | 290 || align="right" | 86400 || align="right" | 86220
|-
| Saint-Macoux || align="right" | 465 || align="right" | 86400 || align="right" | 86231
|-
| Saint-Pierre-d'Exideuil || align="right" | 789 || align="right" | 86400 || align="right" | 86237
|-
| Saint-Saviol || align="right" | 453 || align="right" | 86400 || align="right" | 86247
|-
| Savigné || align="right" | 1 309 || align="right" | 86400 || align="right" | 86255
|-
| Voulême || align="right" | 359 || align="right" | 86400 || align="right" | 86295
|}
 
 

Cantoane în Vienne